Frauenempore kann stehen für
 Nonnenchor, die Nonnenempore im Kloster oder eine Empore für Frauen in einer Kirche
 Empore (Synagoge), eine Empore für Frauen in einer Synagoge